L'arche de Noé, d'après la Bible et le Coran, est une grande embarcation construite sur l'ordre de Dieu afin de sauver Noé, sa famille et toutes les espèces animales d'un Déluge imminent.
 Par extension, un vaisseau générationnel est surnommé arche de Noé spatiale. C'est un vaisseau ou une station spatiale loin de la Terre, pour sauvegarder des espèces vivantes, du matériel et des connaissances pour réinséminer la Terre ou une autre planète après un désastre. (Voir Colonisation de l'espace#Préservation de l'espèce humaine).

Œuvres

Téléfilm 

 L'Arche de Noé (), téléfilm germano-américain de John Irvin, sorti en 1999.

Cinéma 

 L'Arche de Noé (), film américain de Michael Curtiz, sorti en 1928 ;
 L'Arche de Noé (), film américain de Wilfred Jackson, sorti en 1933 ;
 L'Arche de Noé, film français d'Henry Jacques, sorti en 1947 ;
 L'arche de Noé (Noah's Ark), court métrage d'animation américain de Bill Justice, sorti en 1959 ;
 L'Arche de Noé, court métrage d'animation français de Jean-François Laguionie, sorti en 1967 ;
 L'Arche de Noé, court métrage français de Philippe Ramos sorti en 2000 ;
 L'Arche de Noé (), film d'animation argentin de Juan Pablo Buscarini, sorti en 2007.

Arts plastiques 
 L'Arche de Noé,  tableau réalisé par le peintre français Marc Chagall en 1961-1966
 L'Arche de Noé, ensemble de sculptures monumentales réalisé par Niki de Saint Phalle pour le zoo biblique de Jérusalem.

Jeux 

 piège de l'arche de Noé, aux échecs, piège dans l'ouverture espagnole où un fou se fait attraper dans une chaîne de pions évoquant une arche (d'où son nom).

Musique 

L'Arche de Noé, une chanson pour enfants de Sheila, datant de 1977, adaptation par Claude Carrère et Jean Schmitt de la chanson italienne Sei forte papa de Gianni Morandi. 

L'Arche de Noé, une chanson de Nino Ferrer, extraite de son , datant de 1986.

Autre 

 Arche de Noé, nom donné par les services de renseignement allemands à Alliance, réseau de résistance durant la Seconde Guerre mondiale, à cause des pseudonymes en noms d'animaux que ses membres portaient ;
 Arche de Zoé, association française au centre d'une affaire entre le Tchad et la France en 2007-2008 ;
 Arche de Noé verte, surnom parfois donné au Svalbard Global Seed Vault, chambre forte dans l'île norvégienne du Spitzberg destinée à conserver des graines de toutes les cultures vivrières de la planète.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre